

Personnages bibliques 
 Nom juif.

Patronyme 

 , titre de pairie du Royaume-Uni créé en 1940 :
 Harry Louis Nathan,  baron Nathan (1889-1963)
 Roger Nathan (2e baron Nathan) (1922-2007)
 
 Ernesto Nathan (1845-1921), maire de Rome de 1907 à 1913 ;
 Fernand Nathan (1858-1947), éditeur ;
 
 Isaac Nathan (-), compositeur et musicologue britannique ;
 Jules-Isidore Nathan (1836-1871), sculpteur français ;
 Matthew Nathan, ancien gouverneur de Hong Kong ;
 Maud Nathan
 
 Tobie Nathan (1948-), psychologue, diplomate et écrivain français ;
 
 Vivian Nathan (1916-2015), actrice américaine.

Toponyme 

 Nathan Road, artère commerciale de Hong Kong ;
 , banlieue de Brisbane.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Nathan le Sage, une pièce de Lessing (1779) ;
 Nathan Summers, véritable nom de Câble ;
 Nathan Petrelli, l'un des Heroes ;
 Nathan Scott, l'un des frères Scott ;
 Nathan Leserman, des personnages principaux de la série Plus belle la vie ;
 Nathan, titre de l'une des chansons de l'album L’Embellie de Calogero ;
 Nathan Rahl, personnage de la saga L'Épée de vérité de Terry Goodkind ;
 Nathan Drake, héros de la série de jeux vidéo Uncharted.
 Le Prince Nathan, fils du Prince Vaillant ;
 Nathan Never, héros de fumetti ;
 , personnage de la série Misfits ;
 Nathan Zuckerman, personnage du film La Couleur du Mensonge ;

Autres 
 Nathan, maison d'édition et de jeux éducatifs, fondée par Fernand Nathan ;
 Nathan's Famous, chaîne de hot-dog américaine ;
 Lion Nathan, compagnie de boissons alcoolisées australo-néo-zélandaise.

Prénom 
 

 Nathan Hale, héros de la série de jeux vidéo Résistance

 Nathan peut aussi être un prénom tamoul (prononcé Nah-th-an), signifiant Fils de Dieu. Il est alors dérivé du sanskrit « Naath » ou « Naatha », et est communément utilisé comme prénom.
 Sellapan Rama nathan (né en 1924), président de Singapour, est souvent appelé S. R. Nathan
Nathan, nom propre masculin d'origine hébraïque, corruption de « Natan » (héb., « נתן » « Il a donné » - yid., « Nosson »). Le « h » provient du « thita » substitué au « tav/tau » dans la version de la Septante pour introduire l'idée de Dieu (Theos).

Comme la plupart des prénoms, il peut également servir de nom de famille. Les Nathan sont fêtés le 22 février.

Variantes linguistiques 

 Nathan
 
 yiddish :

Dérivés et versions alternatives de Nathan 
  et Nathanaël

Popularité du nom 

Il est assez populaire en France :  personnes ont été prénommées Nathan en France depuis 1946, et Nathan était le  le plus donné en 2007 et le 1er en 2010.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque